TCHP () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 498 амінокислот, а молекулярна маса — 61 072.

Задіяний у таких біологічних процесах, як апоптоз, біогенез та деградація війок. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, цитоскелеті, мембрані, мітохондрії, клітинних контактах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки